Mednyánszky ist der Familienname folgender Personen:

 Ági Mednyánszky (1927–2015), ungarische Schauspielerin
 Alois von Mednyánszky (1784–1844), Verwaltungsbeamter, Historiker und Schriftsteller
 László Mednyánszky (1852–1919), ungarischer Maler
 Mária Mednyánszky (1901–1979), ungarische Tischtennisspielerin
 Szilvia Mednyánszky (* 1971), ungarische Kanutin